USS San Francisco — кораблі ВМС США, названі на честь міста Сан-Франциско, штат Каліфорнія.

 USS San Francisco (C-5) — бронепалубний крейсер ВМС США. Збудований у 1890 році. Перейменований на «USS Tahoe», згодом на «USS Yosemite (CM-2)». На службі протягом 1890-1937 років (з перервами). Зданий на злам у 1939 році.
 USS San Francisco (CA-38) — важкий крейсер типу «Нью-Орлінз». На службі протягом 1934-1946 років. У 1959 році виключений зі складу флоту, зданий на злам у 1961 році.
 USS San Francisco (SSN-711) — підводний човен однойменного типу. На службі протягом 1981-2017 років. Станом на 2021 рік очікує на утилізацію.

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни